Gründau (plaats), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Gründau (rivier), een rivier door Main-Kinzig-Kreis (Hessen)